Це́сисский край () — административно-территориальная единица в центральной части Латвии, в историко-культурной области Видземе. Край состоит из Вайвской волости и города Цесис, который является его административным центром.

Край был образован 1 июля 2009 года из части Цесисского района.

Площадь края — 171,7 км². Граничит с Аматским, Паргауйским, Приекульским и Вецпиебалгским краями.

Население 
На 1 января 2010 года население края составляло 19 671 человек.

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 город Цесис ()
 Вайвская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Цесисского края